Solberga socken kan syfta på:

Solberga socken, Västergötland
Solberga socken, Skåne
Solberga socken, Bohuslän
Norra Solberga socken – Småland
Södra Solberga socken – Småland